Половинное — топоним:

Населённые пункты 
 Половинное — село в Половинском районе Курганской области.
 Половинное — село в Целинном районе Курганской области.
 Половинное — деревня в Барабинском районе Новосибирской области.
 Половинное — село в Краснозерском районе Новосибирской области.
 Половинное — село в Бердюжском районе Тюменской области.

Озёра

Казахстан 
 Половинное — горько-солёное озеро в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области Казахстана и частично в Исилькульском районе Омской области России.
 Половинное — озеро в Полудинском сельском округе района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.
 Половинное — другое название озера Медвежье в Чистовском сельском округе района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Половинное — озеро на севере Красноярского края.
 Половинное — озеро в Курганской области.
 Половинное — озеро в Свердловской области.
 Половинное — озеро в Челябинской области.

См. также